Das Monte Carlo Masters 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. April 2005 im Monte Carlo Country Club, im französischen Roquebrune-Cap-Martin, in der Nähe von Monaco, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005, wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Guillermo Coria, der das dritte Mal in Folge das Finale erreichte. Dort verlor er gegen den elften der Setzliste Rafael Nadal in vier Sätzen. Nadal gewann damit den vierten Karrieretitel und den ersten von zahlreichen Titeln in Monte Carlo. Die Vorjahressieger des Doppels Tim Henman und Nenad Zimonjić spielten dieses Jahr mit anderen Partnern. Während Henman in der ersten Runde ausschied, gewann Zimonjić den Titel im Doppel erneut. Er spielte mit Leander Paes zusammen, mit dem er den zweiten gemeinsamen Titel erringen konnte. Das Finale gegen die Brüder Bob und Mike Bryan wurde verletzungsbedingt nicht ausgespielt, wodurch der Titel kampflos an Paes und Zimonjić ging.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am besten gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin